Kombinace písmen APT může být:

APT
 Advanced Packaging Tool – balíčkovací systém používaný v Debian GNU/Linuxu
 Advanced Persistent Threat – závažná kyberbezpečnostní hrozba
 Automatically programmed tools – systém automatického programování obráběcích strojů 
 Automatic Picture Transmission – systém automatického přenosu obrázků z umělých družic Země
 
 svařování pod tavidlem – jako zkratka svařování automatem pod tavidlem

Apt
 Jerome Apt – americký astronaut
 Apt (Vaucluse) – francouzské město a podprefektura v departmentu Vaucluse
 Apt (geologie) – stupeň spodní křídy